Desa Kopen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kopen (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 110,63), Jawa Tengah, 
 Desa Kopen (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 111,12), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar